De Beker van Georgië (Georgisch: საქართველოს თასი) is het nationale voetbalbekertoernooi van Georgië dat wordt georganiseerd door de Georgische voetbalbond.

Het bekertoernooi werd voor het eerst georganiseerd in 1944. Tot 1989 was het een regionaal toernooi in de SSR Georgië onder de USSR Cup in de Sovjet-Unie. Nadat het land onafhankelijk werd, werd de beker het nationale toernooi. Tot het seizoen 1998/99 mocht de winnaar deelnemen aan de Europacup II, vanaf 1999 aan (de voorronden van) de UEFA Cup/UEFA Europa League en vanaf 2021 aan (de kwalificatieronden) van de UEFA Europa Conference League.

Finales 

 N.B. 1990 en vanaf 2016 waren een lente-herfst toernooi, de overige jaren een herfst-lente toernooi.

Prestaties per club

Winnaars SSR Georgië

Zie ook
Beker van de Sovjet-Unie

Beker
Nationale voetbalbeker in Europa